Штатслига A 1954/1955 () — 44-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 28 августа 1954 года и закончился 2 июля 1955 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1954/1955 на rsssf.com 
 Сезон 1954/1955 на сайте austriasoccer.at 

1954/1955
Спорт в Австрии в 1954 году
Спорт в Австрии в 1955 году
Австрия
Австрия